Lozika može označavati:

Biljne rodove:
 Parthenocissus Planch., biljni rod iz tribusa Parthenocisseae, porodice Vitaceae.
 Ampelopsis Michx., biljni rod iz tribusa Ampelopsideae, porodice Vitaceae.